

Aziende
 Fonderie Officine De Benedetti – industria automobilistica di Torino produttiva dal 1924 al 1927

Sigle 
 FOD – Foreign Object Damage, danno provocato ad un velivolo dalla presenza di corpi esterni.
 FOD – Foreign Object Debris, Corpi esterni presenti all'interno di un aeroporto che possono causare danni ad un velivolo.

Codici 
 FOD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Fort Dodge Regional, Fort Dodge (Iowa), Stati Uniti